Degois peut désigner :
 Alain Degois (1963-), homme de théâtre français ;
 Françoise Degois (1964-), journaliste et conseillère politique française ;
 Typhanie Degois (1993-), femme politique française.